Иероглифы императрицы У, цзэтяньские иероглифы () — китайские иероглифы, введённые в обиход единственной китайской правившей императрицей У Цзэтянь для утверждения своей власти. Сами знаки были созданы придворным чиновником по имени  в декабре 689 года. Количество иероглифов в разных источниках варьируется от 12 до 30. Иероглифы насильно внедрялись в период правления У, сразу после её смерти они вышли из употребления (таким образом, по их использованию можно датировать документы).

Несколько знаков, введённых У, сохранились в виде вариантных иероглифов.

История 
У была одной из немногих императриц в истории Китая, за своё правление она провела множество реформ, в частности, изменила регламент костюма и ввела новые письменные знаки. Строго говоря, они не были придуманы с нуля, в них присутствовали части более ранних иероглифов.

История правления У описана в Книге Тан.

Примеры

См. также 

 
 Клавдиевы буквы

Литература 
 传奇太后之武则天, Хуан Чжэнцзянь (黄正建), Китайская академия социальных наук (中国社会科学院)
 《武则天私秘生活全记录》, 司马路人, издательство 中国戏剧出版社
 ， , проф. Ван Вэйкунь (王维坤), Шоу Луцзай (收录在) , （ISBN 4-311-30035-2）.
 ， Япония·, 1987 год

Ссылки 
 More detailed information on these characters 

Китайская письменность
Реформы правописания